

Anno 
 1839 – (MDCCCXXXIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1839 a.C.

Matematica 
 1839 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1839 Ragazza – asteroide della fascia principale del sistema solare